Негейра-де-Муньїс (гал. Negueira de Muñiz, ісп. Negueira de Muñiz) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Галісія, у провінції Луго.

 Томас Муньїс-Паблос, Тома́с Муньї́с-Па́блос (ісп. Tomás Muñiz Pablos; 29 січня 1874(18740129) — 15 березня 1948) — архієпископ Компостельський (1935—1948).
 Сесар Муньїс Фернандес (Брюссель, Бельгія, 18 травня 1970) — колишній футбольний арбітр, що судив матчі найвищої іспанської ліги.
 Хуан Муньїс (ісп. Juan Muñiz, нар. 14 березня 1992, Хіхон) — іспанський футболіст, півзахисник грецького клубу «Атромітос».
 Хуан Рамон Лопес Муньїс (ісп. Juan Ramón López Muñiz, нар. 2 листопада 1968, Хіхон) — іспанський футболіст, що грав на позиції захисника.